Brestov ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Brestov (Humenné)
 einer Ortschaft im Okres Prešov, siehe Brestov (Prešov)

Beide Orte liegen im Prešovský kraj.